Arencibia ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Arencibia (* 1947), kubanischer Radrennfahrer
 Walter Arencibia (* 1967), kubanischer Schachspieler
 Yenima Arencibia (* 1984), kubanische Hürdensprinterin
 Yordanis Arencibia (* 1980), kubanischer Judoka